Drohende Schatten steht für:

 Drohende Schatten (Film), US-amerikanischer Thriller von Pat Jackson (1950)
 Das Rad der Zeit: Drohende Schatten, erstes Buch im Fantasy-Zyklus Das Rad der Zeit von Robert Jordan (1990)